Weissbach kan syfta på:

Geograf

Tjeckien 

 Bílý Potok (ort i Tjeckien),

Tyskland 

 Weißbach, Thüringen – kommun, Thüringen, 
 Weißbach, Baden-Württemberg – kommun, Baden-Württemberg, Regierungsbezirk Stuttgart,

Österrike 

 Weissbach bei Lofer, kommun, Salzburg, Politischer Bezirk Zell am See, 
 Weissbach (vattendrag i Österrike), Salzburg, 
 Weißbach (vattendrag i Österrike), Oberösterreich, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar